Oluf eller Ole Bang er navnet på flere personer:

 Oluf Bang (kapellan) (død 1522) – pavelig kapellan og notar
 Oluf Bang (genealog) (1710-1783) – dansk genealog
 Oluf Lundt Bang (jurist) (1731-1789) – dansk generalprokurør
 Oluf Lundt Bang, kendt som Ole Bang (1788-1877) – dansk læge, dr.med., professor og rektor
 Oluf Bang (veterinær) (1881-1937) – dansk veterinær og professor
 Oluf Bang (forfatter) (1882-1959) – dansk forfatter
 Ole Bang (1901-1988) (1901-1988) – dansk læge, dr.med.
 Ole Bang (direktør) (født 1932) – dansk tidligere direktør og generalsekretær